Amos Palmer Drain ist der Name dreier Flüsse im US-Bundesstaat Michigan:
 Amos Palmer Drain (Stony Creek), Michigan (Monroe County)
 North Branch Amos Palmer Drain, Michigan (Monroe County)
 South Branch Amos Palmer Drain, Michigan (Monroe County)